Андраш Адорьян ():
 Андраш Адорьян (род. 1944) — немецкий флейтист венгерского происхождения
 Андраш Адорьян (род. 1950) — венгерский шахматист